

Patronyme 

 Andrew Taylor Still (1828-1917), un américain, fondateur du concept thérapeutique ;
  (1868-1941), un pédiatre anglais ;
 Clyfford Still (1904-1980), un peintre américain ;
 Susan L. Still (1961-), une astronaute américaine ;
 William Still (1819 ou 1821-1902), un abolitionniste, "conducteur" du Chemin de fer clandestin américain ;
 William Still, surnommé Will Still (1992-), un entraîneur de football belgo-britannique ;
 William Grant Still (1895-1978), un compositeur et chef d'orchestre américain.

Toponyme 

 Still (parfois orthographiée Stile), une commune de la wilaya d'El M'Ghair en Algérie ;
 Still, une commune française située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.

Musique 

 Still, le seul album solo de l'ex-parolier de King Crimson, Peter Sinfield sorti en 1973 ;
 Still, une chanson des Commodores ;
 Still, une compilation posthume de Joy Division.

Voir aussi 
 Maladie de Still, une forme d'arthrite rare touchant l'enfant et l'adulte
 Still GmbH, un fabricant allemand de chariots élévateurs et d'équipement de stockage